Louis Szekely, nom artístic de Louis Székely Jr. (Washington, D.C., 12 de setembre de 1967) conegut en la seva professió d'actor com a Louis C.K. (), és un actor i productor de cinema mexicà nascut als Estats Units.

La C.K. deriva de la pronunciació en anglès del seu cognom hongarès Székelys, el seu avi per part de pare era un jueu hongarès que va emigrar a Mèxic. C. K. va viure a Mèxic fins als set anys i encara conserva la nacionalitat mexicana.

Filmografia

Referències

Enllaços externs 

 
 Louis C.K. at Emmys.com

Actors de cinema de Washington DC
Humoristes estatunidencs
Guionistes estatunidencs
Productors de televisió estatunidencs
Guanyadors del premi Grammy
Premis Primetime Emmy
Persones de l'Estat de Mèxic
Productors de televisió mexicans
Actors de sèries de televisió mexicans
Actors de cinema mexicans
Guionistes mexicans
Actors de sèries de televisió de Washington DC
Escriptors de Washington DC